A Seleção Moldava de Futebol Feminino representa a Moldávia no futebol feminino internacional. 

Moldavia
Futebol da Moldávia